Albert Walder – ex fondista italiano
Christian Walder – sciatore alpino austriaco
Erick Walder – ex atleta statunitense